

Plaatsen 
In de VS:
Taylor (Alabama)
Taylor (Arizona)
Taylor (Arkansas)
Taylor (Michigan)
Taylor (Mississippi)
Taylor (Nebraska)
Taylor (North Dakota)
Taylor (Pennsylvania)
Taylor (Texas)
Taylor (Wisconsin)
Taylor (Wyoming)
Elders:
Taylor (British Columbia)

Bedrijven 
Taylor Guitars

Personen (Taylor als achternaam) 
Anthony Taylor (1978), Engels voetbalscheidsrechter
Brook Taylor (1685-1731), Brits wiskundige
Bob Taylor, Amerikaans gitaarbouwer
Charles Taylor (1948), president van Liberia (1997-2003)
Charles Taylor (1931), Canadees filosoof
Chip Taylor, Amerikaans zanger
Christian Taylor, Amerikaans atleet
Dennis Taylor (1949), Brits snookerspeler
Dennis Taylor (1921-1962), Brits autocoureur
Elizabeth Taylor (1932-2011), Amerikaans actrice
George Taylor (1904-1993), Brits botanicus
Frederick Taylor (1866-1915), Amerikaans ingenieur
Gareth Taylor (1973), Welsh voetballer
Graham Taylor (1944), Engels voetballer en voetbalcoach
Henry Taylor (1932-2013), Brits autocoureur
John Taylor (1933-1966), Brits autocoureur
James Taylor (1948), Amerikaans muzikant
Jermain Taylor (1978), Amerikaans bokser
 Kenneth Taylor (2002), Nederlandse voetballer
Marshall Walter Taylor (1878-1932), “Major” Taylor, Amerikaans wielrenner, de enige zwarte wielerkampioen.
Mick Taylor (1949), Brits muzikant
Mike Taylor (1934), Brits autocoureur
Phil Taylor (1960), Engels dartspeler
Phil Taylor (1954-2015), Engels drummer (Motörhead)
Renée Taylor (1933), Amerikaans actrice, regisseuse en schrijfster
Richard Taylor (1962), Brits wiskundige
Roger Taylor (1960), Brits drummer (Duran Duran)
Roger Taylor (1949), Brits drummer Queen
Ron Taylor (1934-2012), Australisch filmregisseur
Sophie Taylor (1996), Brits zwemster
Trevor Taylor (1936-2010), Brits autocoureur
Zachary Taylor (1784-1850), 12e president van de Verenigde Staten (1849-1850)

Zie ook 
Taylorreeks, wiskunde

Engelse achternaam